Die Umaghlessi Liga 1994/95 war die 6. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis gewann zum sechsten Mal in Folge den Meistertitel.

Modus 
Die Meisterschaft wurde im Gegensatz zur letzten Saison wieder in konventioneller Weise durchgeführt. Die 16 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1994/95 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95